Les Iguanidae forment une famille de sauriens. Elle a été créée par Nicolaus Michael Oppel en 1811. Les espèces de cette famille sont appelées Iguanes.

Répartition 
Les espèces de cette famille se rencontrent en Amérique. (Les varans d'Australie sont nommés goannas en anglais. Ce nom local est supposé dériver du mot iguana (« iguane ») qui désigne des reptiles végétariens d'Amérique du Sud, nom que leur auraient donné, par erreur, les premiers colons européens.)

Description 

Ce sont des reptiles semi-arboricoles, terrestres ou marins, végétariens bien qu'ils mangent parfois des mouches et des insectes volants.
Principalement diurnes, les iguanes terrestres peuvent rester jusqu'à plusieurs heures sans bouger, et se tiennent seuls ou à plusieurs.
La couleur de leur peau écailleuse leur permet de se fondre plus ou moins dans leur environnement et ainsi d'échapper à leurs prédateurs.

Taxinomie 
Cette famille comprend à l'origine de très nombreux genres et espèces. Des études menées par Frost  en 1989 et 2001 ont affiné le découpage de cette famille, réduisant significativement le nombre des genres inclus. Les autres genres ont été déplacés dans des familles séparées, les Crotaphytidae, les Dactyloidae, les Hoplocercidae, les Opluridae, les Phrynosomatidae, les Polychrotidae et les Tropiduridae. Cette nouvelle organisation est plus ou moins acceptée selon les auteurs. Certains continuent donc d'utiliser l'ancienne classification et cette famille peut donc être présentée avec davantage de genres.

Chez certains auteurs ces familles sont des sous-familles des Iguanidae, qui portent les mêmes noms mais avec une terminaison en -nae ou lieu de -dae (Crotaphytinae, Hoplocercinae, Oplurinae, Phrynosomatinae, Polychrotinae, Tropidurinae). Dans ces classifications les genres ci-dessous sont donc regroupés dans la famille des Iguanidae et la sous-famille des Iguaninae.

Schulte  en 2003 ont étudié les relations phylogénétiques entre un grand nombre de genres d'Iguanidae qui a conduit à construire un arbre de relations phylogénétiques décrivant la proximité génétique de ces genres.

Liste des genres 
Selon  :
 Amblyrhynchus Bell, 1825
 Brachylophus Cuvier, 1829
 Conolophus Fitzinger, 1843
 Ctenosaura Wiegmann, 1828
 Cyclura Harlan, 1825
 Dipsosaurus Hallowell, 1854
 Iguana Laurenti, 1768
 Sauromalus Duméril, 1856
et les genres fossiles :
 † Armandisaurus Norell & de Queiroz, 1991
 † Lapitiguana Pregill & Worthy, 2003
 † Pumilia Norell, 1989

Un arbre phylogénétique des Iguanidae est présenté ici :

Mesures de protection et captivité 
Les mesures de protection varient beaucoup selon les espèces : certaines font simplement l'objet d'une surveillance des populations ; d'autres sont classées en annexe B de la convention de Berne (annexe II de la convention de Washington) et nécessitent simplement un numéro de CITES ; d'autres sont en annexe A, et sont donc intégralement protégées sauf dérogation scientifiques (genre Brachylophus) ; d'autres enfin tombent sous les lois spécifiques à certains pays vis-à-vis de leur faune. C'est par exemple le cas de la France pour Iguana delicatissima qui vit en Guadeloupe et en Martinique.

On rencontre certaines espèces d'Iguanidae en captivité, maintenus dans des terrariums. En particulier les grandes espèces comme certains Iguana peuvent dépasser largement 1 mètre : ils nécessitent de larges installations, sont puissants et dotés de griffes pouvant causer des dégâts.

Des iguanes sont traditionnellement chassés pour leur chair en Amazonie, et font l'objet d'un trafic à destination de certains terrariophiles.

Particularités 

L'iguane possède un troisième œil (dit œil pinéal) se trouvant sur la tête, au niveau du dos. Il prend l'aspect d'un petit œil plein, grisâtre et sans paupière ; d'où la prudence à observer lors des manipulations proches de cette zone.

L'œil pinéal ne confère pas une vision normale mais donne à l'iguane la possibilité, sans avoir à lever le cou et ainsi exposer ses régions anatomiques vulnérables, d'être informé d'éventuelles attaques de prédateurs ainsi que de l'intensité des rayons lumineux.

Étymologie 
Le terme Iguanidae dérive du nom vernaculaire iguane lui-même issu de l'Arawak, du Taïnos ou bien du goaxiro. Il se serait imposé en français via l'italien.

Publication originale 
 Oppel, 1811 : Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodrom einer Naturgeschichte derselben. J. Lindauer, München (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Iguanidae
Famille de sauriens (nom scientifique)